Řanda je české příjmení:

 Čestmír Řanda (1923–1986) – český herec a divadelní režisér
 Čestmír Řanda mladší (1959–2020) – český herec
 Jiří Řanda (1914–1942) – odbojář a radista, popravený v Mauthausenu
 Regina Řandová (* 1967) – česká herečka
 Zdeněk Řanda (* 1979) – český umělec známý pod uměleckým jménem Pasta Oner

podobná jména
 Randa
 Randák